Carrville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carrville (Alabama)
 Carrville (Iowa)
 Carrville (Kalifornien)

Siehe auch:
 Carrsville
 Carville